

Geografia 
 Castellina in Chianti – comune italiano della provincia di Siena
 Castellina Marittima – comune italiano della provincia di Pisa
 Castellina – frazione del comune italiano di Soragna, in provincia di Parma
 Castellina – frazione del comune italiano di Brisighella, in provincia di Ravenna
 Castellina – frazione del comune italiano di Macerata Feltria, in provincia di Pesaro e Urbino
 Castellina – frazione del comune italiano di Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia
 Castellina – frazione del comune italiano di Capraia e Limite, nella città metropolitana di Firenze
 Castellina Scalo – frazione del comune italiano di Monteriggioni, in provincia di Siena

Persone 
 Castellina (1920-2000) nome d'arte di Roberto Giraldi, fondatore e fisarmonicista dell'Orchestra Castellina-Pasi
 Luciana Castellina (1929), politica e parlamentare
 Massimo Castellina (1970-2014), fisarmonicista dell'omonima orchestra Castellina